

Sigle 
 Allgemeine Ortskrankenkasse – assicurazione sanitaria tedesca
 Astronauts Orbit Kampus: un album degli Astronauts del 1964.

Codici 
 AOK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Scarpanto, Scarpanto (Grecia)